Ремнелепестник — название биологических таксонов:
 Ремнелепестник () — род растений семейства Орхидные.
 Ремнелепестник () — род растений семейства Гамамелисовые.